Die World Championship of Online Poker, kurz WCOOP, ist eine Onlinepokerturnierserie. Sie wird seit 2002 einmal jährlich auf der Plattform PokerStars ausgetragen.

Geschichte 
2002 fand in Anlehnung an die World Series of Poker die erste WCOOP auf PokerStars statt. Mittlerweile hat sich die WCOOP zur größten Onlinepokerturnierserie entwickelt. Wie bei der WSOP in Las Vegas wird bei der WCOOP in jeder Pokervariante mindestens ein Turnier ausgetragen. Zusätzlich zum Preisgeld erhält der Sieger eines WCOOP-Turniers ein 14-karätiges goldenes Bracelet.

Die 15 Turniere im Jahr 2005 hatten ein gesamtes Preisgeld von 12.783.900 Dollar. Somit war es das bis dahin größte Online-Event und im Jahr 2005 die weltweit drittgrößte Turnierserie überhaupt. Im Jahr 2006 gewann ein deutscher Spieler mit dem Nickname F.Briatore das erste Bracelet für Deutschland. 2007 wurden die Varianten Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz sowie H.O.R.S.E. in den verschiedenen Limits und Wertungsvarianten (High/Low) ausgetragen. Das teuerste Turnier war, wie bei der WSOP, ein H.O.R.S.E.-Turnier mit einem Buy-in von 5200 Dollar. In jenem Jahr konnte pes4fans das zweite Turnier für Deutschland bei einem 320$-NLHE-Shorthanded-Turnier gewinnen. Beim Main Event, welches ein Buy-in von 2600 Dollar hatte, kam es zu einem Eklat, da der eigentliche Gewinner TheV0id (Mark Teltscher) das Turnier mit mehreren Accounts gespielt hatte und sich so einen strafbaren Vorteil verschaffte. Zwei Wochen nach dem Main Event wurde er von PokerStars disqualifiziert und der US-Amerikaner ka$ino zum Gewinner erklärt.

2018 gewann der Niederländer wann2play das Main Event, sein Konto wurde jedoch kurz nach seinem Sieg eingefroren, da sein Konto von einem anderen Spieler benutzt wurde. Im Februar 2020 wurde der eigentlich Zweitplatzierte Argentinier Ezequiel „eze88888“ Waigel zum Sieger ernannt.

Austragungen

Übersicht

Main Events

Rekordsieger

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

Einzelnachweise 

 
Pokerturnierserie
Erstveranstaltung 2002